Het ATP-toernooi van Montreal/Toronto 2007 werd van 6 tot en met 12 augustus 2007 gespeeld in de Canadese stad Montreal. De wedstrijden werden gespeeld op verschillende hardcourtbanen in de buitenlucht.

Titelverdediger voorafgaand aan deze editie was Roger Federer; bij het dubbelspel waren dat Bob en Mike Bryan.

De Nederlander Robin Haase deed mee met het enkelspeltoernooi, zijn landgenoot Rogier Wassen deed mee met het dubbelspeltoernooi. Beide spelers kwamen niet verder dan de tweede ronde.

De Serviër Novak Đoković wist in de finale Roger Federer te verslaan. Mahesh Bhupathi en Pavel Vízner, die eerder de gebroeders Bryan versloegen, eisten de mannendubbelspeltitel op.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Verslag

Eerste ronde 
Verscheidene geplaatste spelers, waaronder Tomáš Berdych, wisten de tweede ronde niet te bereiken. Berdych, als tiende geplaatst, verloor van de Nederlandse kwalificant Robin Haase in twee sets. Ljubičić verloor ook van een kwalificant, de Amerikaan Wayne Odesnik.

Kwartfinale 
De verrassing van het toernooi, de wildcard-speler Frank Dancevic, moest het in de kwartfinale opnemen tegen nummer twee van de plaatsingslijst Rafael Nadal. Het thuisvoordeel van Dancevic bleek doorslaggevend in de eerste set van de wedstrijd, die naar de Canadees ging. Nadal wist in de volgende twee sets orde op zaken te zetten en door te stomen naar de halve finales.

De als vierde geplaatste Davydenko wist niet af te werken met Štěpánek, die deze wedstrijd won in twee sets.

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links 
 Officiële website
 Enkelspelschema
 Dubbelspelschema

Montreal
2007